Michael Collins (revolucionar) - irski političar i revolucionar
Michael Collins (astronaut) - američki astronaut u projektu Apollo na letjelici Apollo 11.
 Michael Collins (američki književnik), pisao pod pseudonimom Dennis Lynds